Ringle ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ringle (1881–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Georg Ringle (1688–1761), deutscher Kupferstecher